Дом профсоюзов:

 Дом профсоюзов (Екатеринбург)
 Дом профсоюзов (Киев)
 Дом профсоюзов (Одесса)

См. также 
 Дом Союзов (значения)